Ernst Emmerig ist der Name folgender Personen:

* Ernst Emmerig (Pädagoge) (1885–1950), deutscher Sonderschulpädagoge 
 Ernst Emmerig (Verwaltungsjurist) (1916–1999), deutscher Verwaltungsjurist und Hochschullehrer